Youth — шостий студійний альбом американської групи Collective Soul, який був випущений 16 листопада 2004 року.

Композиції 
 Better Now – 3:14
 There's a Way – 3:50
 Home – 3:57
 How Do You Love? – 4:20
 Him – 2:38
 Feels Like – 3:07
 Perfect to Stay – 3:05
 Counting the Days – 2:40
 Under Heaven's Skies – 3:32
 General Attitude – 4:00
 Satellite – 3:24

Джерела 
 Youth  allmusic
 Youth  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми Collective Soul